Oude Nazarethkerk (Berlijn)
 Nieuwe Nazarethkerk (Berlijn)